Nils Albertson  (1909 - 1956 ) foi um botânico  sueco.

Ligações externas 
  

Botânicos da Suécia